

Mycologie
 La gleba est la masse charnue enfermant les asques ou basides contenant les spores chez les champignons

Topologie
 Gleba est un village dans la voïvodie de Mazovie

Culture populaire 

 Dans la série télévisée Friends, "Gleba" est le premier mot d'Emma, la fille de Ross et Rachel, dans l'épisode 18 de la saison 9 "Celui qui devait gagner à la loterie". Tandis que Ross ne considère pas cela comme un mot, Rachel va vérifier et Ross dit " Elle sera une scientifique !".